Ше́хов — фамилия. Известные носители:

 Шехов, Вячеслав Александрович (род. 1944) — советский футболист.
 Шехов, Мухаммад Мурудович (род. 1993) — российский боксёр, серебряный призёр чемпионата России (2012).